Синдром Мирес-Ирлен - расстройство психической и зрительной систем. Возникает на фоне других психических расстройств, таких как аутизм, дислексия.

Основным его симптомом является галлюцинации при чтении, текст будто бы плывёт, сливается. Вследствие этого возникает затруднение в чтении, а иногда даже вообще его невозможность. Тяжёлая форма синдрома характеризуется тем, что человеку трудно воспринимать не только текст, но и всю информацию в целом. Возникает эффект "мозаичности" видимого изображения.

Единственным лечением этого синдрома является ношение цветных линз или очков. При этом обычные линзы и очки никак не влияют на зрение с этим синдромом. Доподлинно неизвестно, почему цветные очки или линзы так воздействуют на болезнь.

История обнаружения 
Подробным изучением данного заболевания занялась психолог Хелен Ирлен. В школе, где она работала, эта проблема была доминирующей. Хелен очень подробно изучила синдром, его симптоматику и т.д. Впоследствии, она нашла лечение - очки Ирлен (цветные очки).

Мирес-Ирлен
Дислексия